Drašković – famiglia nobile croata
Dušan Drašković (n. 1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo e successivamente serbo-montenegrino e montenegrino
Ivan II Drašković (in ungherese: Draskovich János; 1550-1613)  – nobile e politico croato, Bano di Croazia dal 1595 al 1606
Janko Drašković (in ungherese: Draskovich János; 1770-1856) – riformatore, politico e poeta croato
Juraj Drašković (1525-1587) – cardinale croato 
Vuk Drašković (Вук Драшковић, 1946) – politico serbo

Giorgio Draskovic (Pellikan, 1949-2019) – produttore cinematografico italiano